Dreikampf ist ein Wettkampf im Sport, der aus drei Einzelwettbewerben besteht und aus denen eine Gesamtwertung gebildet wird. Man unterscheidet zwischen:
 dem Dreikampf in der Leichtathletik
 dem Kraftdreikampf
 dem Olympischen Dreikampf im Gewichtheben (bis 1972)

Siehe auch:
 Mehrkampf